Heracleum pyrenaicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Heracleum pyrenaicum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 H. p. cordatum
 H. p. orsinii
 H. p. pollinianum

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lokor
pyrenaicum